Les Gavialoidea sont l'une des trois super-familles de crocodiliens, les deux autres étant les Alligatoroidea et les Crocodyloidea. Alors qu'on en connaît de nombreuses espèces éteintes, il n'en subsiste plus que le Gavial (Gavialis gangeticus) et, peut-être, le Faux-gavial de Malaisie (Tomistoma schlegelii).

Classification 
Les Gavialoidea contiennent la famille des Gavialidae et plusieurs autres genres primitifs aujourd'hui éteints tels que Thoracosaurus et Eosuchus. Les Gavialidae sont divisés en deux sous-familles : les Gavialinae, qui comprennent l'actuel gavial, et les Gryposuchinae, qui comprennent plusieurs genres disparus tels que Gryposuchus et Aktiogavialis.

En plus de ces genres, de récentes études moléculaires suggèrent que le faux-gavial et d'autres genres appartenant à la sous-famille des Tomistominae peuvent appartenir à la super-famille des Gavialoidea. Comme son nom l'indique, le faux-gavial est traditionnellement considéré comme un parent lointain du gavial en dépit de son apparence similaire. Le faux-gavial et d'autres tomistominés sont traditionnellement classés dans la superfamille des Crocodyloidea car proches parents des crocodiles. Cette classification est confirmée par des preuves morphologiques, qui, associée à des analyses phylogénétiques, les place au sein du groupe Crocodyloidea.

On trouvera ci-dessous un cladogramme de Vélez-Juarbe (2007) montrant les relations phylogénétiques des membres des Gavialoidea, à l'exclusion des tomistominés.

Références 

Crocodilien